48-й сезон Формулы-1 состоял из 17 гран-при и проходил с 9 марта по 26 октября 1997 года. Чемпионом мира стал Жак Вильнёв, Кубок конструкторов завоевала команда «Уильямс-Рено». Михаэль Шумахер был лишён всех набранных им в сезоне очков за столкновение с Вильнёвом в Хересе. Впрочем, протоколы гонок и зачёт Кубка конструкторов (где победила команда "Williams") остались без изменений.

Обзор чемпионата

Гонщики и команды

Изменения в составе команд 

 Mild Seven Benetton Renault: Александр Вурц заменял Герхарда Бергера с Гран-при Канады по Гран-при Великобритании в связи с болезнью последнего.
 Prost Gauloises Blondes: Ярно Трулли заменял с Гран-при Франции по Гран-при Австрии Оливье Паниса, который в результате аварии на Гран-при Канады получил переломы обеих ног.
 Red Bull Sauber Petronas: по окончании Гран-при Монако Никола Ларини был уволен, а на его место пригласили Джанни Морбиделли, которого на Гран-при Франции, Великобритании и Европы, в свою очередь, заменял Норберто Фонтана.
 Minardi Team: после Гран-при Канады Ярно Трулли пригласили выступать в команде Prost, а его место занял Тарсо Маркес.
 Команда MasterCard Lola Ford после двух этапов снялась с чемпионата.

Результаты сезона

Гран-при

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 81
|-

|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 78
|-
! 2
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 42
|-
! 3
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 36
|-
! 4
|  Жан Алези

|align="right"| 36
|-
! 5
|  Герхард Бергер

|
|
|

|align="right"| 27
|-
! 6
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 27
|-
! 7
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 24
|-
! 8
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 20
|-
! 9
|  Оливье Панис

|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 16
|-
! 10
|  Джонни Херберт

|align="right"| 15
|-
! 11
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 13
|-
! 12
|  Деймон Хилл

|align="right"| 7
|-
! 13
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 6
|-
! 14
|  Александр Вурц
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 4
|-
! 15
|  Ярно Трулли

|
|
|
|align="right"| 3
|-
! 16
|  Педру Динис

|align="right"| 2
|-
! 17
|  Мика Сало

|align="right"| 2
|-
! 18
|  Синдзи Накано

|align="right"| 2
|-
! 19
|  Никола Ларини

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 1
|-
! 20
|  Ян Магнуссен

|align="right"| 0
|-
! 21
|  Йос Ферстаппен

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Джанни Морбиделли
|
|
|
|
|

|
|
|

|
|align="right"| 0
|-
! 23
|  Норберто Фонтана
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! 24
|  Юкио Катаяма

|align="right"| 0
|-
! 25
|  Тарсо Маркес
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1